Роман Михайлович

 Роман Михайлович — князь василевский и красненский;
 Роман Михайлович Старый (ум. 1288) — князь брянский и черниговский;
 Роман Михайлович — князь белозерский (1314—1339?);
 Роман Михайлович (уб. 1401) — князь брянский и смоленский наместник.